

Filipinas
Cebu — província
Cebu (ilha)
Cebu (cidade)
Grande Cebu — área metropolitana
Língua cebuana

Marrocos
Rio Cebu (Sebou em francês) — no norte de Marrocos

Ver também
Cebus — género de macacos da América Central e do Sul

Desambiguações de topônimos